Fabio De Gaspari – ex giavellottista italiano
 Giorgio De Gaspari – illustratore, fumettista e pittore italiano
 Luigi De Gaspari, noto come Mr. T-bone – cantante, trombonista, compositore arrangiatore italiano
 Oreste De Gaspari – generale italiano